The Lion steht für:
 The Lion (Lokomotive), Dampflokomotive
 The Lion (Tasmanien), Berg in Australien

The Lion ist der Spitzname folgender Personen
 William I the Lion, Wilhelm I. (Schottland) (1143–1214), schottischer König
 Willie The Lion Smith  (1893–1973), US-amerikanischer Jazzpianist
 The Lion, US-Footballspieler, siehe Leo Nomellini

Siehe auch:
 The Lion Guard
 The Lion in Love
 The Lion in Winter, britischer Film von Anthony Harvey (1968)
 The Lion Sleeps Tonight
 The Lions